Andrea Paciotto – attore e regista teatrale italiano
 Francesco Paciotto – architetto italiano